Михаил Леонтьевич Стрельцо́в (вариант — Михаил Леонович Стрельцо́в, , Міхась Стральцоў; 14 февраля 1937, д. Сычин, , БССР, СССР — 23 августа 1987) — советский белорусский , поэт, эссеист, . Лауреат Государственной премии БССР имени Я. Купалы (1986). Член СП СССР (1962).

Биография 
Родился 14 февраля 1937 года в деревне Сычин (ныне Славгородский район, Могилёвская область, Белорусская ССР) в семье сельского учителя. В 1954 г. окончил Новоельненскую среднюю школу Краснопольского района.

В 1959 году окончил отделение журналистики филологического факультета БГУ имени В. И. Ленина. В 1959—1961 и в 1969—1972 годах — сотрудник газеты «Літаратура і мастацтва», журналов «Полымя» (1961—1962), «Маладосць» (1962—1968), с 1984 года — заведующий отделом искусства, критики и библиографии журнала «Нёман». В 1986 году был награждён Государственной премией Белорусской ССР имени Я. Купалы.
В возрасте 47-и лет провёл год на принудительном лечении от алкоголизма в ЛТП (г. Мозырь). Умер от рака пищевода.
Похоронен в Минске на Чижовском кладбище.

Творчество 
Дебютировал в 1957 году (журнал «Маладосць», рассказ "Дома"). 

В первом сборнике рассказов «Блакітны вецер» (1962) проявил себя тонким психологом, знатоком быта деревни и города. В сборнике «Сена на асфальце» (1966) раскрыл психологическое и эстетическое применение недавнего крестьянина в городскую стихию, возможности гармоничного сочетания в человеке эмоционального и интеллектуального начал. В повести ««Адзін лапаць, адзін чунь» (1970) - показал формирование характера ребенка(Ивану было около семи лет) в тяжелые послевоенные годы. Позже были изданы книги прозы «Падарожжа за горад» (рассказы, повесть, 1986), книги избранных произведений «На ўспамін аб радасці» (1974), «Выбранае» (проза, поэзия, эссе, 1987).

Красочность, тонкий психологизм и лирическое размышление в сборниках стихов «Ядлоўцавы куст» (1973), «Цень ад вясла» (1979), «Яшчэ і заўтра» (1983), «Мой свеце ясны» (1986). В стихах-исповедях, философских миниатюрах, зарисовках и иронических стихах-экспромтах проявляется душевная чистота и верность человеческому призванию.

В сборнике литературно-критических статей «Жыццё ў слове» (1965) возвышенно и рассудительно анализировал мастерство Ф. Богушевича, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, Т. Гартного, К. Черного, А. Русецкого и др. . Автор книг «У полі зроку» (1976), «Пячатка майстра» (1986) о творчестве Я. Коласа, З. Бядули, М. Горецкого, К. Чорного, В. Дубовка, А. Кулешова, П. Панченко и др., эссе «Загадка Багдановіча» (1968).

Творчеству М. Стрельцова характерно сочетание импрессионистической манеры и интеллектуализма как в поэзии, так в эссеистике и прозе. Литературоведы относят М. Стрельцова к белорусскому литературному течению «детей войны» и к «филологическому поколению».

М. Стрельцов перевёл на белорусский язык роман Ч. Т. Айтматова «Буранный полустанок» () (1987), отдельные произведения русских, украинских, итальянских, латиноамериканских поэтов.

Произведения М. Стрельцова переводилась на русский, болгарский, польский, английский языки.

Библиография 
 Сборники прозы 
 Сборник рассказов  («Голубой ветер») (1962)
 Сборник рассказов  («Сено на асфальте») (1966)
 Повести  («Один лапоть, один чунь») (1970)
 Избранное  («На память о радости») (1974)
 Повести и рассказы  («Путешествие за город») (1986)
 Избранное  («Избранное») (1987)
 Избранное  («От молодой луны до полнолуния») (2005)

 Поэтические сборники 
 Сборник стихотворений  («Куст можжевельника») (1973)
 Сборник стихотворений  («Тень от весла») (1979)
 Сборник стихотворений  («Еще и завтра») (1983)
 Сборник стихотворений  («Свет мой ясный») (1986)

 Эссеистика 
 Книга эссе  («Жизнь в слове») (1965)
 Книга эссе  («Загадка Богдановича») (1968)
 Книга эссе  («В поле зрения») (1976)
 Книга эссе  («Печать мастера») (1986)

 Издания Михаила Стрельцова в переводе на русский язык 
 Стрельцов, М. Л. Что будет сниться : Рассказы / М. Л. Стрельцов; пер. с бел. Э. Корпачева. — Москва : Молодая гвардия, 1968. — 65 000 экз.
 Стрельцов, М. Л. Журавлиное небо / М. Л. Стрельцов; пер. с бел. — Москва : Известия, 1973. — 200 000 экз.
 Стрельцов, М. Л. Двое в лесу : Повесть, рассказы / М. Л. Стрельцов; пер. с бел. Э. Корпачева. — Минск : Мастацкая літаратура, 1978. — 100 000 экз.
 Стрельцов, М. Л. Свет мой ясный : Стихи / М. Л. Стрельцов; пер. с бел. — Москва : Советский писатель, 1987. — 4 800 экз.

Награды и премии 
 Государственная премия БССР имени Янки Купалы (1986) — за книгу стихов «Мой свеце ясны».

Примечания

Литература 
 Бурло, В. В. Стылістычныя прыёмы адлюстравання рэчаіснасці ў апавяданні Міхася Стральцова «Смаленне венпрука» (1973) // Веснік БДУ. — 2007. — N 2. — С. 24.
 Кузьміч, Н. Аўтар-апавядальнік : ад самапазнання да самавыяўлення : на матэрыяле апавяданняў «Сена на асфальце» і «Смаленне вепрука» Міхася Стральцова / Наталля Кузьміч // Роднае слова. — 2009. — № 9. — С. 31—33.

Ссылки 
 Игрунова, Н. Загадка Михася Стрельцова // Дружба Народов, 2000, № 6
 Перед лицом вечности

Члены Союза писателей СССР
Эссеисты Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Эссеисты СССР
Эссеисты по алфавиту